Kuźmy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kuźmy est un village de la voïvodie de Łódź
 Kuźmy est un village de la voïvodie de Mazovie